Даценко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Даценко, Андрей Александрович (род. 1971) — деятель казачества в Рязанской области.
 Даценко, Дмитрий Дмитриевич (1869—?) — Георгиевский кавалер; полковник; 30 декабря 1915.
 
 Даценко, Леонид Николаевич (род. 1963) — украинский политик.
 Даценко, Ольга Андреевна (1903—1993) — украинская и русская советская театральная актриса.
 Даценко, Семён Александрович (род. 1994) — украинский футболист.
 Даценко, Сергей Анатольевич (род. 1977) — украинский футболист.

См. также 
 
 Даци
 Дацио